Iowa är en delstat i USA. Det kan också avse:

Personer
Iowa (folkslag), ett indianfolk
Iowa Tribe of Oklahoma, en federalt erkänd indianstam

Platser
I USA:
Iowa State University
University of Iowa
Iowa River, en biflod till Mississippifloden
Iowa, Louisiana
Iowa City
Iowa Colony, Texas
Iowa County, Iowa
Iowa County, Wisconsin
Iowa Falls
Iowa Park, Texas

Musik
Låtar med namnet "Iowa"
Iowa (musikalbum), av Slipknot

Fartyg
, flera olika fartyg
Iowa-klass slagskepp
, ett ångfartyg som ägdes av White Diamond Steamship Company

Sport
 Iowa Speedway, racerbana
 Iowa Cubs, basebollklubb
 Iowa Chops, ishockeylag
 Iowa Hawkeyes, idrottslagen vid University of Iowa
Iowa Corn 300, biltävling